Парфенон:

 Парфенон — памятник античной архитектуры, древнегреческий храм в Афинах.
 Парфенон — точная полноразмерная копия афинского Парфенона в Нашвилле, США.
 «Парфенон» — авторская программа Леонида Парфёнова.